Маппинг, мапирование ():
 Мапирование () — в программировании определение соответствия данных между последовательностями элементов.
 Маппинг () — в разработке компьютерных игр дизайн и создание уровней.

См. также 
 Map